Muhu může být:

 Muhu (duch) – mytický ochránce Jizerských hor
 Muhu (obec) – estonská obec
 Muhu (ostrov) – estonský ostrov v Baltském moři
 Muhuský průliv – průliv oddělující pevninskou část Estonska a některé ostrovy Západoestonského souostroví

Rozcestníky - místopisné jméno